Příjmení Finley nese více různých osobností:

 Greg Finley (* 1984) – americký herec
 Joe Finley (* 1987) – americký hokejový obránce
 William Lovell Finley (1876–1953) – americký fotograf